Эрик Эриксон Эриксон, Эрик (1918—2013) — шведский хоровой дирижёр и музыкальный педагог.
 Эриксон, Эрик Аксель (известен под фамилией Карлфельдт; 1864—1931) — шведский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1931 года.
 Эриксон, Эрик Хомбургер (1902—1994) — психолог в сфере психологии развития и психоаналитик.
 Эриксон, Эрик (род. в 1974 г.) — шведский актёр театра и кино.